Fließband steht für:

 ein Förderband, insbesondere in der industriellen Fertigung
 Fließbandfertigung, eine Fertigungsablaufart

Siehe auch
 Flussband